Emlyn Williams – attore gallese
 Emlyn Williams – calciatore gallese
 Emlyn Williams – calciatore gallese
 Emlyn Williams – sindacalista gallese